Дискография американского рэпера Young Jeezy, включает в себя сольные студийные альбомы, ряд микстейпов и синглов.

Студийные альбомы

Независимые альбомы

Сотрудничество

Микстейпы

Синглы

Соло

Примечания 

Young Jeezy